Ингрехем () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ингрехем, Прентис (1843—1904) — американский военный и писатель.
  (1841—1905) — американский психолог.

См. также